Laerty Tavares (Colatina, Espírito Santo, 23 de janeiro de 1968) é um pintor e artista plástico brasileiro.

Laerty pinta temas abstratos, marinas (destacando-se a Procissão de São Pedro) e florais – sendo apaixonado pelos copos-de-leite, que lhe valeram a série  Deleite, a mais famosa.

Desde 1995 tem participado de mostras de arte individuais e coletivas em todo o mundo, com várias premiações, além de ter pintado painéis em altares de igrejas e cenários de programas de televisão. Obras suas podem ser vistas, em Portugal, na biblioteca municipal de Oliveira do bairro, e no acervo da Câmara dos Deputados em Brasília.

Ligações externas
 Página oficial de Laerty Tavares

Naturais de Colatina
Pintores do Espírito Santo
Artistas contemporâneos